Hundsfeld ist der 
 Name von Hundsfeld (Rhön), ehemalige Gemeinde bei Hammelburg, die 1937 dem Truppenübungsplatz Hammelburg einverleibt und geräumt wurde 
 deutschsprachige Name von Psie Pole, einem Stadtteil von Breslau, Polen
 Name der Wüstung Hundsfeld (Kehl) in der Gemarkung von Kehl, Baden-Württemberg